Miejscowości w USA:
 Cresson – miasto w stanie Pensylwania
 Cresson – miasto w stanie Teksas

Gminy w USA:
 Cresson (ang. Cresson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria